Excess All Areas — ряд музыкальных альбомов различных исполнителей.

 Excess All Areas — альбом группы «Shy»
 Excess All Areas — альбом группы «Scooter»